

Abréviation 
UV est une abréviation :
 Ultraviolet : Filtre ultraviolet, Indice UV, séchage UV, Télescopes spatiaux UV
 En France (dans les universités) : Unité de Valeur
 En Italie, Union valdôtaine, parti politique
 En Espagne,  ou

Œuvres 

 UV (album) musique électronique (1998), album du groupe Shamen
 UV, roman de Serge Joncour, 2003
 U.V. film de Gilles Paquet-Brenner adapté du précédent, 2007

Code 
 UV est un code, qui signifie Burkina Faso, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 (de l’anglais , « Haute Volta », ancien nom du pays)

Voir aussi 
 Cartographie UV, processus de modélisation 3d.
 Silice UV
 collage du verre (pour colle UV)
 Étoile éruptive pour UV Ceti